El término arcediano puede hacer referencia:

 a un arcediano o archidiácono, el diácono principal de una catedral, según la denominación que se le daba antiguamente;
 a Arcediano, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León, España;
 a Morales del Arcediano, una localidad española del municipio de Santiago Millas, en la provincia de León, Castilla y León.